Gandasari (Kasokandel), een plaats in Indonesië
Gandasari (Cikarang Barat), een plaats in Indonesië
Gandasari (Kadupandak), een plaats in Indonesië
Gandasari (Cikaum), een plaats in Indonesië
Gandasari (Jati Uwung), een plaats in Indonesië